Бонджорно () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бонджорно, Джованни Баттиста — в 1874—1879 годах ординарий епархии Трапани, а в 1879—1887 годах ординарий епархии Кальтаджиро.
 Бонджорно, Джулия (род. 1966) — итальянский политик и адвокат.
  (1924–2009) — американо-итальянский шоумен.
 Бонджорно, Франческо Мануэль (род. 1990) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бонджорно, Эрик — бывший ударник «Wardog».

См. также 
 Бонджорни